Der Hopman Cup 2015 war die 27. Ausgabe des Tennis­turniers im australischen Perth. Er wurde vom 4. bis 10. Januar 2015 ausgetragen. Titelverteidiger war das Team aus Frankreich. Gewonnen hat erstmals ein Team aus Polen.

Teilnehmer und Gruppeneinteilung 

 Matthew Ebden wurde für das Mixed gegen Polen durch Benjamin Mitchell ersetzt.
 Marinko Matosevic ersetzte Ebden gegen Frankreich und das Vereinigte Königreich sowohl im Einzel als auch im Mixed.

Spielplan

Tabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Hopman Cup Offizielle Homepage

2015
Tennisturnier 2015